Саришабари:
 Саришабари — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Саришабари — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Джамалпур.